Phoenix Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phoenix Hotel (Arkansas), ID-Nr. 02001071
 Phoenix Hotel (Georgia), ID-Nr. 86000802